Rozwój systemu operacyjnego Windows 95 rozpoczął się w roku 1993 pod nazwą Windows Chicago. Prace nad systemem trwały 2 lata od sierpnia 1993 do sierpnia 1995. System operacyjny pojawił się na rynku 24 sierpnia 1995.

Build 58s

Datowany na 9 sierpnia 1993 roku.
Wprowadził Pasek Zadań oraz menu Start podzielone na 3 przyciski.
Pierwszy odpowiada za otwieranie plików, Drugi za szukanie plików a trzeci za informacje o systemie. W tej kompilacji dodano także przyciski maksymalizacji i minimalizacji oraz kosz.

Build 73g

Datowany na 2 grudnia 1993 roku.
Dodał folder Mój Komputer i Aktówkę oraz zmienił wygląd tapety.

Build 81

Datowany na 19 stycznia 1994 roku. Dodał przycisk zamykania oraz połączył 3 przyciski z wcześniejszych kompilacji w jeden o nazwie Start. Dodano również początkową obsługę Sound Blaster 16 ale nie działa on dobrze do kompilacji 180. W tej kompilacji usunięto doktora Watsona oraz zaktualizowano wygląd niektórych ikon.

Build 122

Datowany na 10 czerwca 1994 roku. Zmieniono tapetę i wygląd ikon. Zaktualizowano przeglądarkę faksów, powiązane sterowniki oraz pliki związane z klientem NetWare.

Build 180

Datowany na 10 września 1994 roku. Sound Blaster 16 działa poprawnie, ponownie zaktualizowano wygląd ikon i zmieniono logo w winver. Dodano strzałkę „Kliknij tutaj, aby rozpocząć” na pasku zadań. Menu Start zostało gruntownie przeprojektowane i otrzymało graficzne ikony reprezentujące każdą grupę programów oraz boczne logo z napisem „MICROSOFT WINDOWS”.
Wiele części interfejsu zostało zaktualizowanych tak, aby nie były już pogrubione, na przykład po wybraniu przycisku.

Build 224 (beta 2)

Datowany na 3 listopada 1994 roku. Zmieniono tapetę oraz ikony. Zmieniono nazwę systemu z Chicago na Windows 95. W tej kompilacji występuję bomba zegarowa (148 dni, 31 marca 1995)

Build 347 (beta 3)

Datowany na 2 marca 1995 roku. Dodaję Aktówkę na pulpit. Ta kompilacja jest dostępna w wielu językach.

Build 501

Datowany na 21 czerwca 1995 roku. Numer kompilacji wskazuje na wersję RC1, jest jedną z ostatnich kompilacji Release Candidate skompilowanych dla ostatecznej wersji systemu Windows 95.

Build 950 (oficjalne wydanie)

Datowany na 24 sierpnia 1995 roku. Ta kompilacja jest już we wszystkich językach. Dodano kilka ikon na pulpit.

Galeria

:Kategoria:Windows 9x

Przypisy 

Windows 9x